Боткинский проезд — название проездов.

 1-й Боткинский проезд — проезд в Беговом районе САО Москвы.
 2-й Боткинский проезд — проезд в Беговом районе САО Москвы.

См. также 
 Боткинская улица
 Ботанический проезд